

Patronymes 
Chipov (masculin ; ) ou Chipova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ivan Chipov (1865-1920), ministre des Finances russe (1905-1906)
 Nikolaï Chipov (1848-1911), militaire russe
 Sergueï Chipov (1966- ), joueur d'échecs et journaliste russe

Patronyme russe